Flinders può riferirsi a:

Località

Antartico
Flinders Peak, vicino alla costa occidentale della Penisola Antartica

Australia

Nuovo Galles del Sud 
Contea di Flinders, divisione catastale del Nuovo Galles del Sud
Flinders (Shellharbour), quartiere di Shellharbour

Queensland
Flinders Group, gruppo di isole a est della penisola di Capo York
Flinders Island (Queensland), isola maggiore del Flinders Group
Flinders Reef, piccola, isolata scogliera vicino all'Isola di Moreton,5 km a nord-est di Capo Moreton nel sud-est del Queensland
Flinders (fiume), fiume australiano del Queensland 
Flinders View, sobborgo di Ipswich

Australia del Sud 
Flinders Park, sobborgo di Adelaide
Monti Flinders, catena montuosa 
Flinders Ranges National Park, parco nazionale

Victoria 
 Flinders Park, meglio noto come Melbourne Park, sede degli Australian Open di Tennis 
Flinders (Victoria), città storica a sud di Melbourne sulla Penisola di Mornington

Tasmania
Flinders Island, nell'arcipelago delle isole Furneaux

Australia Occidentale 
Flinders Bay, baia nell'Australia Occidentale

Persone

Nomi propri 
Flinders Petrie, Professore Sir William Matthew Flinders Petrie FRS (1853-1942), egittologo britannico

Cognomi 
Matthew Flinders, esploratore britannico
Mesh Flinders (nato nel 1979), sceneggiatore americano 
Scott Flinders (nato nel 1986), calciatore britannico

Altro 
10203 Flinders, asteroide